Takeshima kan syfta på:

Geografi

Japan 

 Takeshima (ö i Shiga prefektur), 
 Takeshima, ö, Kagoshima prefektur,

Sydkorea 

 Japanskt namn på Liancourtöarna, öar,